Буряковое — название населённых пунктов на Украине:

 Буряковое — село в Александровском районе Кировоградской области
 Буряковое — село в Валковском районе Харьковской области.
 Буряковое — посёлок в Чигиринском районе Черкасской области.